

Letteratura 
Mani in alto! (The Girl in the Cage) – romanzo giallo di Ben Benson del 1954

Cinema 
Mani in alto! (Rustlers' Roundup) – film diretto da Henry MacRae (1933)
Mani in alto! (Gun Belt) – film diretto da Ray Nazarro (1953)
Mani in alto – film diretto da Giorgio Bianchi (1961)
Mani in alto! (Rece do góry), – film diretto da Jerzy Skolimowski (1981)

Fumetto 
Mani in alto! – fumetto del 1949-1950 scritto da Gian Luigi Bonelli